Membrana sinoviale  – strato più interno della capsula articolare.
 Liquido sinoviale  – fluido contenuto all'interno della membrana sinoviale.